Wilde Kust (Zuid-Amerika), voormalige aanduiding voor de kust tussen de Amazone en de Orinoco
 Wildkust (Zuid-Afrika), voormalige aanduiding voor de kust tussen Oost-Londen tot het zuiden van KwaZoeloe-Natal